DBK kan syfta på:

 DBK – en japansk tecknad TV-serie, se Dragon Ball Kai